Gyulay Zsolt (1943) grafikus, festőművész
 Gyulay Zsolt (1964) olimpiai és világbajnok kajakozó, sportvezető